Bucsin (románul Bucin) két falu neve Romániában, Hargita megyében:

 Bucsin, községközpontja Gyergyóalfalu
 Bucsin, községközpontja Parajd